Evropsko prvenstvo v košarki 2007 je potekalo v Španiji, naslov prvaka je osvojila Ruska košarkarska reprezentanca, ki je v finalu s 60:59 premagala domačo reprezentanco Španije.

Udeleženci

Predtekmovanje

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi del

Skupina E

Skupina F

Zaključni del

Za peto mesto

Četrtfinale

Za ostala mesta

Polfinale

Za tretje mesto

Finale 

MVP
Andrei Kirilenko ( Rusija)

Idealna peterka
 José Manuel Calderón ( Španija)
 Ramunas Šiškauskas( Litva)
 Andrei Kirilenko ( Rusija)
 Dirk Nowitzki ( Nemčija)
 Pau Gasol ( Španija)

Zunanje povezave 
 Uradna stran  (Angleščina)

2007
2007 v športu
Športne prireditve v Španiji